Практика:
 Практика (от  — деятельность) — разумная человеческая деятельность, основанная на сознательном целеполагании и направленная на преобразование действительности (в том числе и самого́ человека).
 Практикой в частности называют деятельность, служащую для достижения необходимой опытности в каком-либо деле, а также индивидуальный опыт того или иного специалиста в своей области, в том числе его частную профессиональную деятельность.
 Социальная практика — процесс взаимодействия субъекта и системы общественных отношений, приводящий к изменению как личности, так и общества.
 Производственная практика — в обучении: получение опыта на реальном производстве.
 Духовная практика — практика индивидуального самосовершенствования.
 Производственная практика (марксизм) — практика преобразования природы.
 Учебная практика — практика формирования субъектов общества.
 Медицинская практика — практика преобразования человеческой природы.
 Дизайн-практика — практика преобразования и развития визуального языка для хранения и передачи информации в рамках конкретного социума либо человечества в целом.
 Практика — философское понятие.

Названия 
 «Практика» — медицинское издательство, печатающее, в основном, переводную литературу.
 «Практика» () — марка немецких цифровых и плёночных фотоаппаратов.
 «Практика» — московский театр.
 «Практика» () — американский телесериал, транслировавшийся ABC в 1997—2004 годах.
 «Практика» — российский телесериал, который транслировался на Первом канале.